Anaxágoras puede referirse a:
Anaxágoras, un filósofo presocrático.
Anaxágoras, un rey mítico de Argos